Partit polític d'Etiòpia, pot referir-se al
 Front Unit d'Alliberament Oromo
o a les:
 Forces Unides d'Alliberament Oromo (o Forces Unides d'Alliberament d'Oròmia)